Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres B et E.

Codes 
 .be, Belgique (domaine national de premier niveau)
 BE, Belgique (ISO 3166-1 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN)
 BE, Berne, canton suisse (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:CH)
 BE, Flybe (code AITA)
 be, biélorusse (ISO 639)
 0xBE, symbole pour trois-quarts « ¾ » (norme ISO/CEI 8859-1)
 BE, ticker de BearingPoint au New York Stock Exchange

Sigles et abréviations 

 Be est le symbole de l'élément chimique Béryllium dans le tableau périodique des éléments.
 Bloc de gauche, parti politique portugais.
 , la Confédération européenne de badminton.
 BE, bon état
BE, belle épreuve (numismatique)
BE est parfois employé pour Bureau d'études
 to be : être en anglais
Permis BE, correspond à un permis pour voiture attelée d'une remorque en France

Noms 
 Angie Be, de son vrai nom Élodie Bouche, est une chanteuse française
 Be, Inc., entreprise des années 1990 ayant commercialisé de système d'exploitation BeOS et la BeBox, le premier ordinateur personnel multiprocesseurs.
 Be (部), classe sociale dans le Japon ancien
 Be (Б), deuxième lettre de l'alphabet cyrillique
 Be, groupe de rock américain
 Be, album du rappeur Common (2005)
 BE, album du groupe Pain of Salvation (2004)
 Be, canton de Lomé
 Be, magazine féminin
 BE, un album du groupe Beady Eye (2013)
BE, album du groupe BTS (2020)

Autres sens 
 BE, en hexadécimal, représente le nombre 190 en décimal

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « be » dans l'alphabet latin :
 Cyrillique : бе, ou бэ
 Guèze : ቤ
 Grec : βε
 Japonais : kana べ et ベ

Code
Code de canton suisse
Code de langue
Homonymie de titre